Deux espèces de passereaux de la famille des Tyrannidae portent le nom de Tyranneau des campos :

 Suiriri affinis (Burmeister, 1856), dont le nom français établi par la Commission internationale des noms français des oiseaux (Cinfo) est Tyranneau des campos ;
 Polystictus superciliaris (zu Wied-Neuwied, 1831), dont le nom français établi par la Cinfo est Tyranneau bridé, mais qui a comme synonyme Tyranneau des campos.

Tyrannidae
Oiseau d'Amérique du Sud